

Geografia
 Colle Prato Pecoraro – rilievo dei Monti Reatini nel comune di Leonessa, provincia di Rieti
 Monte Pecoraro – monte delle serre calabresi nella provincia di Vibo Valentia

Persone
 Alfonso Pecoraro Scanio (1959) – politico e avvocato italiano
 Antonio Pecoraro (1876-1966) – organista e compositore italiano
 Antonio Pecoraro (1914-1999) – politico italiano.
 Francesco Pecoraro (1945) – scrittore, poeta e architetto italiano
 Gaetano Pecoraro (1984) – giornalista e personaggio televisivo italiano
 Giuseppe Pecoraro (1950) – prefetto e funzionario italiano
 Marco Pecoraro Scanio (1962) – politico, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano di ruolo centrocampista
 Pecoraro di Mercato Novo – politico italiano del XIII secolo, podestà di Genova
 Rosario Pecoraro, più noto come Saro, detto Tristezza (1933) – ex fantino italiano
 Rossano Pecoraro (1971) – filosofo e storico della filosofia italiano
 Santo Pecoraro, noto come Santo Pecora (1902-1984) — trombonista statunitense
 Susú Pecoraro (1952) – attrice argentina
 Rossano Pecoraro (1971) – filosofo
 Yolanda Pecoraro (1985) – attrice statunitense

Altro
 Clan Pecoraro-Renna – clan camorristico originario della zona di Battipaglia, provincia di Salerno